

Griekse godin 
 Nemesis (mythologie) - de wrekende rechtvaardigheid uit de Griekse mythologie
de Nemesis van Rhamnus - van de beeldhouwer Agoracritus
Nemesis - van de beeldhouwer Bertel Thorvaldsen in Kopenhagen

Diversen 
 Aartsvijand
 Nemesis (geslacht), een geslacht van eenoogkreeftjes
 Nemesis (ster) - een hypothetische ster om onze zon
 Nemesis (schip, 1839) - eerste Britse ijzeren oorlogsschip, ingezet tijdens de Eerste Opiumoorlog
 128 Nemesis - een planetoïde
 Nemesis (achtbaan) - een achtbaan in het Engelse Alton Towers
 Nemesis Inferno - een achtbaan in Thorpe Park in het Engelse Chertsey
 Star Trek: Nemesis - de tiende film in de Star Trekserie
 NEMESIS - een onderzoek naar welzijn, gezondheid en levensgebeurtenissen van Nederlanders
 Bowler Nemesis - een auto van het merk Bowler, voor langeafstandsrally's
 Nemesis (1992) - Deense/Amerikaanse film uit 1992

Machtsuitoefening 
Operatie Nemesis een geheime Armeense operatie ten tijde van de Armeense Genocide
 Operatie Nemesis - een antimaffia-actie in Italië
 Operatie Nemesis (Colombia) - een actie in november 2010 tegen de FARC

Geschriften 
 Nemesis (Nobel) - een toneelstuk van Alfred Nobel
 Nemesis (tijdschrift) - een voormalig tijdschrift voor vrouwen en recht
Medical Nemesis - een boek uit 1976 over gezondheidszorg, door Ivan Illich
Nemesis (Asimov) - een boek van Isaac Asimov
Nemesis (Roth) - een boek van Philip Roth
Nemesis (blijspel)- een blijspel van Cratinus uit de vijfde eeuw v.Chr.
Nemesis. (Christie) - een Miss Marple-boek van Agatha Christie

Computerspellen van Konami 
 Nemesis-serie of Gradius-serie
Nemesis (computerspel) - een computerspel voor diverse platforms
Nemesis 2 - voor MSX, 1987
Nemesis 3 - voor MSX 1988

Personages 
 Nemesis (Resident Evil):
Resident Evil (computerspel)
Resident Evil (computerspelserie)
Resident Evil (film)
uit de film Moord in het modehuis van Alfred Mazure
Nemesis (Beyblade) - een personage uit de Beybladesaga

Insectensoorten 
 Baalzebub nemesis - een spinnensoort uit de familie van de Parapluspinnen (Theridiosomatidae)
 Calephelis nemesis - een vlindersoort uit de familie van de Riodinidae (prachtvlinders)
 Symmachia nemesis - een vlindersoort uit de familie van de prachtvlinders (Riodinidae)
 Lieinix nemesis - een vlindersoort uit de familie van de Pieridae (witjes)
 Macroglossum nemesis - een vlindersoort uit de familie van de Sphingidae (pijlstaarten)
 Oligoclada nemesis - een libellensoort uit de familie van de korenbouten (Libellulidae)
 Apanteles nemesis - een vliesvleugelig insect uit de familie van de schildwespen (Braconidae)
 Setodes nemesis - een schietmot uit de familie Leptoceridae